Bunol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buñol (ort), Valencia, Província de València, 
 Buñol (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar